Чемпионат Египта по футболу 2013/2014 — 56-й чемпионат Египта проходит с 26 декабря 2013 года. Сезон был откложен из-за сложной политической обстановки. Из-за военного переворота в начале июля 2013 года предыдущий сезон не был доигран.

Клубы

Информация о командах

Первый этап

Группа 1

Результаты матчей

Группа 2

Результаты матчей

Финальный турнир

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Египта  
 Чемпионат Египта 2013/2014 на angelfire.com
 Чемпионат Египта на soccerway.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Спорт в Египте в 2013 году
2014 год в Египте
Футбол в Африке в 2013 году
Футбол в Африке в 2014 году